Лива́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ливанова, Анна Михайловна (настоящая фамилия Лившиц, 1917—2001) — советский и российский физик, писатель, популяризатор науки.
 Ливанова, Вера Матвеевна (1910—1998) — советская художница, живописец, станковый график, плакатистка.
 
 Ливанова, Ирина Владимировна (известна также как Ирина Безрукова; род. 1965) — советская и российская актриса.
 Ливанова, Тамара Николаевна (1909—1986) — советский музыковед.
 Ливанова, Татьяна Андреевна (1953—1987) — советская актриса.

Составные фамилии 
 Либакова-Ливанова, Марина Валерьевна (1952—2018) — советская и российская актриса, телережиссёр, телерадиоведущая и диктор, педагог.